Le mot 'hellion signifie « perturbateur » en anglais.

Il peut désigner :
Hellion, un super-héros de Marvel Comics ;
Hellions, une équipe de super-héros de Marvel Comics ;Hellion, un film sorti en 2014 ;Hellion'', un jeu vidéo sorti en 2019.